Saint-Benoît kan syfta på:

Frankrike
 Saint-Benoît, Ain
 Saint-Benoît, Alpes-de-Haute-Provence
 Saint-Benoît, Aude
 Saint-Benoît, Vienne

Réunion
 Saint-Benoît (arrondissement)
 Saint-Benoît, Réunion – en kommun